Coleman kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Coleman (berg),

Kanada 

 Coleman, Ontario – en kommun i Timiskaming District

USA 

 Coleman, Florida, ort, Sumter County, 
 Coleman, Georgia, ort, Randolph County, 
 Coleman, Texas, countyhuvudort, Coleman County, 
 Coleman, Michigan, ort, Midland County, 
 Coleman, Wisconsin, ort, Marinette County,

Se även
Coleman County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar